Prokopec ist der Familienname folgender Personen:

 Narcisse Prokopec (* 1926), deutsche Pianistin und Musiklehrerin
 Pavel Prokopec (* 1980), tschechischer Handballspieler

Siehe auch:
 Prokopetz